Slate House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Slate House (Macon, Georgia), NRHP-ID 74000660
 Slate House (Brownville, Maine), NRHP-ID 95000217